Лига чемпионов УЕФА является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1955 году. В розыгрыше принимают участие победители футбольных чемпионатов стран, являющихся членами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), за исключением Лихтенштейна, который не имеет своего чемпионата, а также клубы, занявшие по итогам предыдущего сезона места со второго по четвёртое в сильнейших европейских чемпионатах.

Действующий победитель турнира — мадридский «Реал», который обыграл в финале 2022 года английский «Ливерпуль» со счётом 1:0 в основное время, завоевав 14-титул и 5-й за последние 9 лет.

С первого розыгрыша 1955/56 годов и до сезона 1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Изначально к участию в Кубке допускались только победители национальных чемпионатов, а также клуб, выигравший предыдущий турнир. Этот принцип был изменён в 1997 году, когда к участию в турнире стали допускаться команды, занявшие вторые места в сильнейших европейских чемпионатах, а победитель турнира перестал автоматически получать право на участие в следующем розыгрыше. Правила участия были вновь изменены в 2005 году, когда действующий чемпион, «Ливерпуль», получил разрешение на участие в турнире. Первый финал Кубка европейских чемпионов прошёл в 1956 году во Франции, на стадионе «Парк де Пренс». «Реал Мадрид» выиграл у «Реймса» со счётом 4:3.

В сезоне 1991/92 турнир получил название Лига чемпионов Amstel и изменил формат, сделав отступление от олимпийской системы в виде группового турнира. Это был первый розыгрыш Лиги чемпионов; тогда же появились гимн и эмблема турнира, которые используются и поныне. Начиная с сезона 1992/93 турнир называется «Лига чемпионов УЕФА» ().

Клуб, выигравший Лигу чемпионов пять раз либо трижды подряд, получает кубок, который вручается победителям, в так называемое «вечное хранение». На настоящий момент только шесть команд получили эту привилегию: «Реал Мадрид», «Аякс», «Бавария», «Милан», «Ливерпуль», «Барселона».

«Реал Мадрид» является обладателем рекорда по количеству побед в турнире, выиграв его 14 раз. Также клубу принадлежит самая длинная серия из побед в финалах — он выиграл первые пять турниров (с 1956 по 1960 год). Также «Реал» является первым клубом, которому удалось выиграть Лигу чемпионов трижды кряду в новом формате турнира (в 2016, 2017 и в 2018 годах). «Ювентус» чаще других команд (7 раз) проигрывал в финальных матчах, «Бавария» и «Бенфика» проигрывали по 5 раз. Испания является рекордсменом по количеству побед в турнире — 19 раз, на втором месте идёт Англия с 13 победами. Кроме того, Англии принадлежит и другое любопытное достижение: турнир выигрывали 5 разных команд из этой страны, то есть больше, чем от любой другой.

8 раз в финалах встречались клубы из одной страны: дважды «Реал» с «Атлетико» (2014 и 2016) и однажды с «Валенсией» (2000), «Милан» встречался с «Ювентусом» (2003), «Манчестер Юнайтед» играл против «Челси» (2008), «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» (2019), «Бавария» против дортмундской «Боруссии» (2013) и «Челси» против «Манчестер Сити» (2021).

Финалы 
Легенда

Количество побед

По клубам

По странам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Победители
Лига чемпионов УЕФА